Фрязиново — название населённых пунктов в России:

 Фрязиново — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Фрязиново — бывшее село, вошедшее в состав Вологды.